Kanstad Johnsen ist der Familienname von:

 Åshild Kanstad Johnsen (* 1978), norwegische Autorin, bildende Künstlerin und Freelance-Illustratorin
 Mari Kanstad Johnsen (* 1981), norwegische Illustratorin und Kinderbuchautorin